Nowy Borek ist der Name von drei Orten in Polen:
 Nowy Borek (Błażowa), Dorf in der Gmina Błażowa in der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Nowy Borek (Kołobrzeg), deutsch Neubork, Dorf in der Gmina Kołobrzeg in der Woiwodschaft Westpommern
 Nowy Borek (Zambrów), Dorf in der Gmina Zambrów in der Woiwodschaft Podlachien